Daalkapel (Molenbeersel), een kapel gelegen aan de Fiejestraat in Molenbeersel 
De Kapel Heilige Lucia, ook wel Daalkapel, onroerend erfgoed in Berlare